De veertiende etappe van de Ronde van Spanje werd verreden op 3 september. Het was een zware bergrit over 175,8 kilometer van Astorga naar Somiedo.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

14